Bagha kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Bagha (underdistrikt),

Iran 

 Bāghgāh, ort, Khorasan, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar